

Населені пункти та їхні частини

 Ґожево — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґожево — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґожево — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Ґожево — село в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ґожево — частина села Бесекеж-Навойови в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства

Примітки